Amerikai Egyesült Államok
Sand Hill (Georgia)
Sand Hill (Attala megye, Mississippi)
Sand Hill (Copiah megye, Mississippi)
Sand Hill (Greene megye, Mississippi)
Sand Hill (Jones megye, Mississippi)
Sand Hill (Rankin megye, Mississippi)
Sand Hill (Missouri)
Sand Hill (Marshall megye, Nyugat-Virginia)
Sand Hill (Wood megye, Nyugat-Virginia)
Sand Hill (Pennsylvania)